Nemocón kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Nemocón (kommun), Cundinamarca, 
 Nemocón (ort), Cundinamarca,